«Русское чудо» — восточногерманский документальный фильм.
 «Русское чудо» — российский художественный фильм.